Соревнования по боксу в весовой категории свыше 91 килограмм среди мужчин на летних Олимпийских играх 1996 прошли с 20 июля по 4 августа. Приняли участие 19 спортсменов из разных стран. Соревнования в супертяжёлой весовой категории были омрачены тем обстоятельством, что наиболее вероятный претендент на золото по оценкам западных обозревателей, победитель Олимпиады-1992, кубинец Роберто Баладо, погиб в дорожно-транспортном происшествии за два года до Олимпиады. Его место в кубинской олимпийской сборной занял Алексис Рубалькаба, которого Баладо ранее дважды побеждал на национальных соревнованиях.

Призёры

Соревнования

Источники 
 Результаты — Атланта 1996 — БОКС, свыше 91 кг
 Результаты на сайте Sports-Reference.com — Бокс, свыше 91 кг 

Бокс на летних Олимпийских играх 1996